Николай Иванович Золотницкий (род.3.12.1829, дер. Первое Чурашево Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского р-на Чувашии) — 14.05..1880, , , Российская империя) — российский чувашский лингвист, один из основоположников отечественного чувашского научного языкознания, тюрколог-компаративист, этнограф, педагог, общественный деятель.

Биография 
Родился в селе Первое Чурашево Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского р-на Чувашии) Казанской губернии.

В 1851 году окончил филологический факультет Казанского университета.

Служил в Казанской палате государственных имуществ (1851-54), затем в палате госимуществ в городе Вятка (1855-65), там же при гимназии организовал воскресную школу и руководил ею.

В 1865 начал работать в Министерстве народного просвещения. В 1867 году получил назначение в Казанский учебный округ, был инспектором чувашских школ Казанского учеб. округа, а с 1875 работал в Казанской миссионерской школе.

Умер 14 мая 1880 года в Казани.

Основные работы 
 Золотницкий, Николай Иванович. Отрывки из чувашско-русского словаря. Казань, 1874. — 48 с.
 Золотницкий, Николай Иванович. Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других племен. Казань, 1875. — 279 с.
 Золотницкий, Николай Иванович. По вопросу о способах образования чуваш. Казань, 1866. — 24 с.

Литература 
 Павлов, И. П. Н. И. Золотницкий пурнăçĕпе ĕçĕсем / И. П. Павлов. — Шупашкар : Чăвашгосиздат, 1958. — 64 с.
 Алексеев, А. Н. И. Золотницкий чăваш халăхне çутта кăларассишĕн тунă ĕçĕсем / А. Алексеев // Шкул реформин тапхăрĕнче чăваш чĕлхипе литератури вĕрентесси. — Шупашкар, 1988. — С. 51-62.
 Николай Золотницкий // Революцичченхи чăваш литератури : текстсем. — Шупашкар, 1984. — I том. — С. 107.
 Павлов, И. П. Мухтава тивĕçлĕ тĕпчевçĕ / И. П. Павлов // Тăван Атăл. — 1979. — № 11. — С. 80.
 Родионов, В. Халăх сăмахлăхне пухакансем. Малтанхи поэзи куçарăвĕсем / В. Родионов // Ялав. — 2003. — № 1. — С. 83-89.
 Юркин, И. Н. Николай Иванович Золотницкий // Юркин, И. Н. Повеçсем, прозăлла сăвăсем, тĕрленчĕксем, асаилӳсем / И. Н. Юркин. — Шупашкар, 1986. — С. 259—261.
 Данилов А. П. Николай Золотницкий о способах образования чувашей и других нерусских народов // Данилов А. П. Зарождение, развитие публицистики и журналистики Чувашии / А. П. Данилов, И. Я. Тенюшев. — Чебоксары, 1999. — С. 49-54.
 Eгоров, В. Г. Деятельность Н. И. Золотницкого по исследованию чувашского языка / В. Г. Eгоров // О дореволюционной культуре чувашского народа : учен. зап. / НИИ яз., лит., истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР. — Чебоксары, 1957. — Вып. 15. — С. 89-102.
 Егоров, Н. И. Золотницкий Николай Иванович / Н. И. Егоров // Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2006. — Т. 1 : А-Е. — С. 71.
 Егоров, Н. И. Просветитель народов Поволжья / Н. И. Егоров // Ученые. — Чебоксары, 2006. — Т. 4. — С. 164—174. — (Б-ка Президента Чуваш. Респ. ; т. 4).
 Ефимов, Е. Л. Духовное наследие Н. И. Золотницкого / Е. Л. Ефимов // Фольклорное и литературное отражение художественно-эстетической памяти народа = Халăх пултарулăхĕпе илемлĕх астăвăмĕ фольклорпа литературăра палăрса тăни : [сб. ст.]. — Чебоксары, 2006. — С. 168—173.
 Ефимов, Л. А. О просветительской деятельности первых инспекторов чувашских школ Н. И. Золотницкого и И. Я. Яковлева и их взаимоотношениях / Л. А. Ефимов // Фольклорное и литературное отражение художественно-эстетической памяти народа = Халăх пултарулăхĕпе илемлĕх астăвăмĕ фольклорпа литературăра палăрса тăни : [сб. ст.]. — Чебоксары, 2006. — С. 45-55.
 Золотницкий Николай Иванович (1829—1880) // Библиографический словарь отечественных тюркологов : дооктябрьский период. — М., 1974. — С. 165—166.
 Золотницкий Николай Иванович // Исследователи этнографии и археологии Чувашии : биобиблиогр. словарь. — Чебоксары, 2004. — С. 96-98.
 Сейфуллин, В. Первый инспектор / В. Сейфуллин // Халăх шкулĕ = Нар. шк. — 1992. — № 2. — С. 89-91.
 Терехова, О. П. Деятельность Н. И. Золотницкого по просвещению и экологическому воспитанию чувашей / О. П. Терехова // Сибир. пед. журн. — 2009. — № 9. — С. 222—232.
 Федотов, М. Р. Н. И. Золотницкий (1829—1880) // Федотов, М. Р. Исследователи чувашского языка / М. Р. Федотов. — Чебоксары, 1987. — С. 29-36.

Примечания

Ссылки 
 Марийская история 

Лингвисты России

Тюркологи России
Этнографы по алфавиту
Компаративисты
Общественные деятели по алфавиту
Общественные деятели России
Чувашские писатели
Этнографы Российской империи
Филологи Российской империи
Педагоги Российской империи